Indalecio Liévano puede referirse a:

 Indalecio Liévano Aguirre (1917-1982), historiador y diplomático colombiano.
 Indalecio Liévano Reyes (1834-1913), ingeniero y matemático colombiano.